Рэй Леппан (; род. 20 июля 1979 года) — южноафриканский профессиональный рестлер. До 2016 г. выступал в WWE под именем Адам Роуз. Является бывшим двукратным чемпионом FCW в тяжёлом весе под именем Лео Крюгер.

Карьера в рестлинге

Южная Африка 
В профессиональном рестлинге Рей дебютировал в 16 лет. Выступал в южноафриканских промоушенах в команде Pure Juice с Джастином Гэбриэлом. Также он работал в World Wrestling Professionals под именем «Dameon Duke».. Там, в 2007 году, он выиграл чемпионство в тяжёлом весе и проиграл его только в следующем году.

WWE 
25 февраля 2010 года Рэй дебютировал в FCW под своим настоящим именем, проиграв Курту Хокингсу. Две недели спустя Леппан проиграл матч Элаю Коттонвуду. На следующей неделе Рей сменил сценическое имя на Лео Крюгер и проиграл Джонни Кёртису 18 марта Крюгер одержал свою первую победу с момента вступления в FCW, победив Джейкоба Новка. На телевизионных записях 20 мая, Крюгер вызвал своего напарника Джастина Гэбриэла на поединок. В конце концов, 10 мая Крюгер проиграл, однако спустя некоторое время выиграл в матче-реванше. В середине 2010 Крюгер сформировал команду с Дэрриком Бэйтмэном. Они сражались за командное чемпионство FCW, однако выиграть его не смогли. Впоследствии, для получения чемпионства, Крюгер формировал команду с Тайлером Рэксом, однако и в данной команде чемпионом он не стал. 23 сентября проиграл Бо Далласу. Во время матча Лео сломал себе шею. Во время лечения Крюгер работал комментатором в FCW.

В 2011 Леппан выиграл титул чемпиона FCW в тяжёлом весе, победив в четырёхстороннем матче Дэмиэна Сэндоу, Хаски Харриса и Дина Эмброуза. Успешно защитил титул 24 октября, а 14 ноября на шоу FCW Рэй победил Харриса и Ричи Стимбота в матче тройной угрозы за чемпионство FCW в тяжёлом весе. 18 декабря Крюгер защитил титул против Сэта Роллинса после вмешательства Антонио Сезаро.

В конце 2011 Крюгер появлялся на нескольких хаус-шоу WWE, где проиграл Алексу Райли. 30 декабря объединился с Райли и Мэйсоном Раяном, чтобы победить в матче «три-на-три» против JTG, Курта Хоукинса и Тайлера Рекса на хаус-шоу бренда RAW. 2 февраля 2012 проиграл свой титул Майку Далтону. Через три недели Крюгер вернул себе первенство, однако проиграл в ту же ночь Сэту Роллинсу.

Когда WWE произвела ребрендинг, и подготовительная площадка FCW стала называться NXT Wrestling, Крюгер был выставлен в турнир за чемпионство NXT, однако проиграл в четвертьфинале Ричи Стимботу. В сентябре Крюгер получил новый гиммик невменяемого охотника и наёмника. В декабре Крюгер образовал команду с Кассиусом Оно и вступил в турнир за командное чемпионство NXT 30 января. Команда смогла пройти первый круг, победив Райли и Бэйтмэна., после чего проиграли в полуфинале Эдриану Невиллу и Оливеру Грэю. 18 июля, на одном из шоу, Роуз стал первым претендентом на чемпионство NXT, победив Сами Зэйна и Антонио Сезаро. 7 августа Крюгер дрался за NXT-чемпионство с Бо Далласом, однако проиграл.

Позже он начал выступать на хаус-шоу под псевдонимом Адам Роуз. 6 марта 2014 года вернулся на телевидение в гиммике организатора вечеринок с яркими костюмированными тусовщиками, которые постоянно сопровождают его при выходе на ринг.

Роуз дебютировал в основном ростере RAW 5 мая во время выступления Джека Сваггера. Роуз постоянно стал отвлекать Сваггера во время его матчей, что приводило к поражению последнего. Провёл свой первый матч 26 мая против Дэмиена Сэндоу. Во время матча вмешались Зэб Колтер и Джек Сваггер, что, однако, не помешало Роузу победить. Первым pay-per-view для Роуза стал Money in the Bank (2014), в котором он победил Дэмиена Сэндоу.

Любимые приёмы 
 Завершающие приёмы
 Как Адам Роуз
 Party Foul
 Slice (Lariat)
 Как Лео Крюгер
 GC3
 Kruger’s End
 Sleeper Hold
 Slice
 Как Герцог Дэймон
  Пенок под зад 
 Dameon Dagger
 Dameon Device
 Коронные приёмы
 Как Адам Роуз
 Corner Clothesline
 Diving Huricanrana
 Spinebuster
 Choo Choo
 Diving Crossbody
 Step-Up Tornado DDT
 Swinging Neckbreaker
 Как Лео Крюгер
 Aley Opp Sitout Powerbomb
 Camel Clutch
 European Uppercut
 Hammerlock Suplex
 Spinebuster
 Snap Suplex
 Swinging Neckbreaker
 Knee Drop
 Как Герцог Дэймон
 Calf Kick
 Corner Running Bulldog
 Diving Body Splash
 Diving Elbow Drop
 Diving Tope Con Hilo
 Flying Forearm Smash
 Super Kick
 Suicide Dive
 Step-Up Tornado DDT
 Прозвища
 «Южноафриканский Супер Стадд»

Титулы и награды 
 Florida Championship Wrestling
 Чемпион FCW в тяжёлом весе (2 раза)
 Pro Wrestling Illustrated
 PWI ставит его под № 77 в списке 500 лучших рестлеров 2012 года
 '''World Wrestling Professionals
 Чемпион WWP в тяжёлом весе

Примечания

Ссылки 

 
 Cagematch profile 

Рестлеры, известные под псевдонимами
Рестлеры ЮАР